Indianapolis 500 1928 je bila šestnajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1928. Potekala je 30. maja 1928.

Rezultati

1928 v športu
Sezona Velikih nagrad 1928
1928